Smerinthinae — підродина метеликів родини бражників (Sphingidae).

Класифікація 
Підродина включає понад 300 видів у 77 родах, що утворюють три триби:

Триба Smerinthini 
 Langia Moore, 1872
 Laothoe Fabricius, 1807
 Pachysphinx Rothschild & Jordan, 1903
 Smerinthus Latreille, [1802]
 Paonias Hübner, [1819]
 Poliodes Rothschild & Jordan, 1903
 Xenosphingia Jordan, 1920
 Ceridia Rothschild & Jordan, 1903
 Craspedortha Mell, 1922
 Parum Rothschild & Jordan, 1903
 Anambulyx Rothschild & Jordan, 1903
 Marumba Moore, [1882]
 Daphnusa Walker, 1856
 Gynoeryx Carcasson, 1968
 Likoma Rothschild & Jordan, 1903
 Phyllosphingia Swinhoe, 1897
 Amorpha Hübner, [1809]
 Mimas Hübner, [1819]
 Lophostethus Butler, 1876
 Andriasa Walker, 1856
 Microclanis Carcasson, 1968
 Falcatula Carcasson, 1968
 Chloroclanis Carcasson, 1968
 Platysphinx Rothschild & Jordan, 1903
 Neoclanis Carcasson, 1968
 Afrosphinx Carcasson, 1968
 Viriclanis Aarvik, 1999
 Rufoclanis Carcasson, 1968
 Coequosa Walker, 1856
 Rhodambulyx Mell, 1939
 Rhodoprasina Rothschild & Jordan, 1903
 Cypoides Matsumura, 1921
 Cypa Walker, [1865]
 Smerinthulus Huwe, 1895
 Degmaptera Hampson, 1896
 Grillotus Rougeot, 1973
 Opistoclanis Jordan, 1929
 Agnosia Rothschild & Jordan, 1903
 Callambulyx Rothschild & Jordan, 1903
 Sataspes Moore, [1858]
 Afrosataspes Basquin & Cadiou, 1986
 Pseudopolyptychus Carcasson, 1968
 Afroclanis Carcasson, 1968
 Malgassoclanis Carcasson, 1968
 Pseudandriasa Carcasson, 1968
 Rhadinopasa Karsch, 1891
 Leucophlebia Westwood, 1847
 Leptoclanis Rothschild & Jordan, 1903
 Phylloxiphia Rothschild & Jordan, 1903
 Clanis Hübner, [1819]
 Clanidopsis Rothschild & Jordan, 1903
 Acanthosphinx Aurivillius, 1891
 Neopolyptychus Carcasson, 1968
 Pseudoclanis Rothschild, 1894
 Polyptychoides Carcasson, 1968
 Polyptychus Hübner, [1819]
 Polyptychopsis Carcasson, 1968
 Lycosphingia Rothschild & Jordan, 1903
 Avinoffia Clark, 1929

Триба Sphingulini 
 Synoecha Rothschild & Jordan, 1903
 Coenotes Rothschild & Jordan, 1903
 Hopliocnema Rothschild & Jordan, 1903
 Tetrachroa Rothschild & Jordan, 1903
 Pentateucha Swinhoe, 1908
 Kentrochrysalis Staudinger, 1887
 Dolbina Staudinger, 1877
 Sphingulus Staudinger, 1887
 Monarda Druce, 1896

Триба Ambulycini 
 Ambulyx Westwood, 1847
 Barbourion Clark, 1934
 Amplypterus Hübner, [1819]
 Compsulyx Holloway, 1979
 Akbesia Rothschild & Jordan, 1903
 Batocnema Rothschild & Jordan, 1903
 Protambulyx Rothschild & Jordan, 1903
 Orecta Rothschild & Jordan, 1903
 Adhemarius Oitiaca, 1939
 Trogolegnum Rothschild & Jordan, 1903

Джерела 
 Sphingidae of the World Checklist, All-Leps Barcode of Life

Бражникові
Підродини комах